Новинская волость — название ряда административно-территориальных единиц в Российской империи и СССР:

 Новинская волость — в составе Костромской губернии.
 Новинская волость — в составе Московской губернии.
 Новинская волость — в составе Московской губернии.
 Новинская волость — в составе Новгородской губернии.
 Новинская волость — в составе Псковской губернии.
 Новинская волость — в составе Тверской губернии.
 Новинская волость — в составе Тверской губернии.

См. также 
 Новинская слобода
 Новинская